1 miejscowość w Polsce:
 Rakowo Małe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
1 jezioro w Polsce:
 Rakowo Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec

Zobacz też: Rakowo